livada
 Livade, naselje u općini Oprtalj, Istra, Hrvatska
 Livade (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad, Crna Gora

Vidi i:
 Livada (razdvojba)